Лос Куатес има више значења:

 Лос Куатес (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Куатес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Куатес, Индустрија (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Куатес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Куатес (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Куатес (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Куатес (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Куатес, Лос Пуентес Куатес, Рестауранте (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Куатес (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Куатес (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Куатес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Куатес (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Куатес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Куатес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Куатес (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Куатес, Ла Пареха (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Куатес (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Куатес (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Куатес (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Куатес (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Куатес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Куатес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Куатес (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Куатес (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Куатес (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Куатес (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Куатес (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Куатес (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Куатес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Куатес (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Куатес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Куатес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Куатес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Куатес (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Куатес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Куатес (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Куатес (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Куатес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Куатес (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Куатес (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Куатес (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Куатес (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Куатес (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Куатес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Куатес (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Куатес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Куатес (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Куатес (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Куатес (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Куатес (Танкоко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Куатес (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Куатес (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Куатес (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику